Покрет се може односити на:
 Кретање
 Друштвени покрет